Bestuurslagen in Indonesië:
Gunungsari (Bansari)
Gunungsari (Cikatomas)
Gunungsari (Cimahi)
Gunungsari (Ciranjang)
Gunungsari (Jatisrono)
Gunungsari (Maesan)
Gunungsari (Pulosari)
Gunungsari (Sukagumiwang)
Gunungsari (Sukanagara)
Gunungsari (Sukaratu)
Gunungsari (Tajinan)
Gunungsari (Ulubelu)
Gunungsari (Waled)
Gunungsari (Windusari)
Gunungsari (Wonosegoro)